Кордюм — прізвище.
 Кордюм Арнольд Володимирович (1890—1969) — український актор, кінорежисер, сценарист.
 Кордюм Віталій Арнольдович (1931) — український медичний генетик, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії медичних наук України.
 Кордюм Єлизавета Львівна (1932) — український науковець в галузі цитоембріології і клітинної біології, член-кореспондент Національної академії наук України

Див. також 
 Островська-Кордюм Лідія Миколаївна (1909—1986) — українська акторка, режисер-документаліст. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1960)